Programa Discovery - um programa de pesquisa espacial conduzido pela NASA
Discovery (ônibus espacial) - ônibus espacial da NASA
Discovery Channel Pro Cycling Team - equipe americana de ciclismo de estrada
Land Rover Discovery - veículo todo-terreno para uso civil
Expedição Discovery - primeira exploração oficial britânica das regiões Antárticas
RRS Discovery - navio tipo veleiro utilizado em expedições para a Antártica.
9770 Discovery - um asteroide

Localidades

Ilhas Discovery

Discovery Bay (Califórnia)

Música
Discovery (álbum de Daft Punk)
Discovery (álbum de Electric Light Orchestra)
Discovery (álbum de Mike Oldfield)

Canais de televisão
Discovery Channel 
Discovery Home & Health
Discovery Civilization
Discovery Kids
Discovery Turbo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos